Cricqueville est un toponyme normand, désignant deux communes du département du Calvados :

 Cricqueville-en-Auge, 
 Cricqueville-en-Bessin.